Erotica 69 — третий студийный альбом российской индастриал-метал группы Absenth, вышедший 21 декабря 2012 года.

Об альбоме

Список композиций

Участники записи 
 Олег Говоров — вокал
 Андрей Болотов — гитара
 Владимир Усацкий — гитара
 Дмитрий Абрамов — бас-гитара
 Константин Дэт — синтезаторы

Другое

 Запись, сведение и мастеринг — Олег Говоров, Константин Дэт (Chrome Vision Studio)
 Фото — Дмитрий Золотарев
 Дизайн обложки — Ярослав Дмитриев
 Дизайн буклета — Олег Говоров

Ссылки 
 На официальном сайте группы
 Страница на сайте лейбла «Artifical Sun»
 Рецензия на альбом «Erotica 69» в журнале Dark City № 74, 2013 год 
 Рецензия на альбом «Erotica 69» в журнале Бункер № 6, 2013 год 
 Рецензия на альбом «Erotica 69» в журнале Rockcor № 6, 2013 год 
 Рецензия на альбом «Erotica 69» на сайте Stahlmusik.ru (Россия) 
 Рецензия на альбом «Erotica 69» на сайте DarkBelarus (Белоруссия) 
 Рецензия на альбом «Erotica 69» на сайте Behind the Veil (Греция)
 Рецензия на альбом «Erotica 69» на сайте NOIZY (Греция)
 Рецензия на альбом «Erotica 69» на сайте Beowolf Productions (США)
 Рецензия на альбом «Erotica 69» на сайте ReGen Magazine (США)
 Рецензия на альбом «Erotica 69» на сайте Metal Wani (Индия)
 Рецензия на альбом «Erotica 69» на сайте Metalhead.it (Италия)
 Рецензия на альбом «Erotica 69» на сайте Rock Metal Essence (Италия) 
 Рецензия на альбом «Erotica 69» на сайте CosmosGaming (США)

Примечания 

Альбомы России
Альбомы индастриал-метала
2012 год в музыке
Альбомы Absenth